Ганна Гостська (з роду Козинських; пом. 1619) — руська шляхтянка, меценатка, фундаторка Почаївського монастиря, зокрема заснувала при ньому друкарню.
 Олександра Гостська, Олекса́ндра Андрі́ївна Го́стська (Неми́рич) (? — після 1639) — руська (українська) шляхтянка з роду Немиричів гербу Клярма.

жіночі форми прізвищ